Der Kanton Maringues ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Riom und Thiers im Département Puy-de-Dôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Maringues, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001, zuletzt wiedergewählt 2008 Daniel Peynon.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton aus den vier Gemeinden: Joze, Limons, Luzillat und Maringues.

Bevölkerungsentwicklung 

Maringues